ORG eller org kan henvise til flere artikler:
 Organisation – org er kort for organisation
 Oxford Research Group – kendt britisk tænketank
 Open Rights Group – britisk organisation som vil bevare digitale og civile rettigheder
 ORG (netværk) – formodet netværk i DF

Se også 
 .org - internet generisk topdomæne
 Oring (sprog) (ISO 639-3 sprogkode "org")
 Ork - fantasivæsen
 Orc (Warcraft) - fantasivæsens race i spillet Warcraft